Pic.Serm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi-Sermolli
 Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi Sermolli

Robotskapade auktorsförkortningar